In finale Denys Molčanov / Oleksandr Nedovjesov hanno sconfitto Sander Arends / Luis David Martínez con il punteggio di 7-65, 6-1.

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Oleksandr Nedovjesov (campioni)
  Sander Arends /  Luis David Martínez (finale)

  Orlando Luz /  Rafael Matos (semifinale)
  Roman Jebavý /  Zdeněk Kolář (primo turno)

Wildcard 

  Filip Horanský /  Miloš Karol (quarti di finale)
  Miloslav Mečíř Jr. /  Michal Novanský (primo turno)

  Lukáš Palovič /  Lukáš Pokorný (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bratislava Open 2021